Burnout oder Burn-out steht für:

 Burn-out, ein Erschöpfungszustand
 gezieltes Durchdrehenlassen der Reifen eines Landfahrzeugs, siehe Fahrtechnik #Burn-out
 Burnout (Spieleserie), eine Rennspiel-Reihe von Criterion Games

Filme:
 Burnout – der Film, österreichischer Spielfilm (2016)
 Happy Burnout, deutscher Spielfilm (2017)
 Mit Burnout durch den Wald, deutscher Fernsehfilm (2014)

Siehe auch:
 Ausgebrannt